Путти может относиться к:
 Путти — декоративные изображения маленьких мальчиков, характерные для искусства барокко и ренессанса.
 Путти, Витторио (1880—1940) — итальянский ортопед.
 Путти, Лиа де (1897—1931) — венгерская актриса немого кино.
 «Путти» — новосибирская панк-группа, одни из основателей «сибирского» панка.

См. также 
 PuTTY